Касеёвице () — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-юг Пльзенского края. Расположен к юго-востоку от города Непомук, на высоте 548 м над уровнем моря. По данным на январь 2012 года население составляет 1298 человек; по данным на 2006 год оно насчитывало 1333 человека.

Первые письменные упоминания относятся к 1264 году. В 1878 году получил статус города. Позже статус города был утерян, а в 2006 году возвращён вновь.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края